''' Саконнакхон:

 Саконнакхон — провинция на северо-востоке Таиланда.
 Саконнакхон — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Саконнакхон — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Саконнакхон
 Саконнакхон — футбольный клуб из Таиланда.